Rykert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1870-1933), homme politique canadien en Ontario
 (1797-1857), homme d'affaires et politique dans le Haut-Canada
John Charles Rykert (1832-1913), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme